Sioux County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Sioux County, Iowa
 Sioux County, Nebraska
 Sioux County, North Dakota